Бурливый:

Россия 
 Бурливый — северный входной мыс залива Незнаемый острова Северный архипелага Новая Земля.
 Бурливый — советский эскадренный миноносец проекта 56.